|-
| 8901 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8902 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8903 ||  || 26 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 8904 Yoshihara || 1995 VY || 15 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8905 Bankakuko || 1995 WJ || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8906 Yano ||  || 18 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8907 Takaji ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8908 ||  || 18 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 8909 Ohnishitaka ||  || 27 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8910 ||  || 25 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 8911 Kawaguchijun || 1995 YA || 17 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8912 Ohshimatake ||  || 21 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8913 - ||  || 22 decembrie 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| 8914 Nickjames ||  || 25 decembrie 1995 || Stakenbridge || 
|-
| 8915 Sawaishujiro ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8916 || 1996 CC || 1 februarie 1996 ||  || 
|-
| 8917 ||  || 9 martie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8918 ||  || 20 iulie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8919 ||  || 9 octombrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8920 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 8921 ||  || 7 noiembrie 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 8922 Kumanodake ||  || 10 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 8923 Yamakawa ||  || 30 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8924 Iruma ||  || 14 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 8925 Boattini ||  || 4 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 8926 Abemasanao || 1996 YK || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8927 Ryojiro || 1996 YT || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8928 ||  || 23 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 8929 Haginoshinji ||  || 29 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8930 Kubota ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8931 Hirokimatsuo ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8932 Nagatomo ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8933 Kurobe ||  || 6 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8934 Nishimurajun ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8935 Beccaria ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 8936 Gianni ||  || 14 ianuarie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8937 Gassan ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8938 ||  || 9 ianuarie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 8939 Onodajunjiro ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8940 Yakushimaru ||  || 29 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8941 Junsaito ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8942 Takagi ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8943 Stefanozavka ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 8944 Ortigara ||  || 30 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 8945 Cavaradossi || 1997 CM || 1 februarie 1997 ||  || 
|-
| 8946 Yoshimitsu || 1997 CO || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8947 Mizutani ||  || 14 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8948 ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 8949 ||  || 13 februarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8950 ||  || 15 martie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8951 || 1997 FO || 19 martie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 8952 ODAS ||  || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 8953 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8954 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8955 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8956 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 8957 Koujounotsuki ||  || 22 martie 1998 ||  || T. Seki
|-
| 8958 Stargazer ||  || 23 martie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 8959 Oenanthe || 2550 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8960 Luscinioides || 2575 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8961 Schoenobaenus || 2702 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8962 Noctua || 2771 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8963 Collurio || 4651 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8964 Corax || 7643 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8965 Citrinella || 9511 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8966 Hortulana || 3287 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8967 Calandra || 4878 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8968 Europaeus || 1212 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8969 Alexandrinus || 1218 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8970 Islandica || 1355 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8971 Leucocephala || 2256 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8972 Sylvatica || 2319 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8973 Pratincola || 3297 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8974 Gregaria || 3357 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8975 Atthis || 4076 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8976 Leucura || 4221 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8977 Paludicola || 4272 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8978 Barbatus || 3109 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8979 Clanga || 3476 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8980 Heliaca || 4190 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8981 - || 1964 YJ || 31 decembrie 1964 ||  || 
|-
| 8982 Oreshek ||  || 25 septembrie 1973 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 8983 Rayakazakova ||  || 13 martie 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8984 Derevyanko ||  || 22 august 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8985 Tula ||  || 9 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 8986 Kineyayasuyo ||  || 1 noiembrie 1978 || Caussols || 
|-
| 8987 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8988 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 8989 || 1979 XJ || 15 decembrie 1979 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 8990 Compassion || 1980 DN || 19 februarie 1980 || Kleť || Kleť
|-
| 8991 Solidarity ||  || 6 august 1980 || La Silla || ESO
|-
| 8992 Magnanimity ||  || 14 octombrie 1980 ||  || 
|-
| 8993 Ingstad || 1980 UL || 30 octombrie 1980 || La Silla || 
|-
| 8994 Kashkashian || 1980 VG || 6 noiembrie 1980 || Anderson Mesa || 
|-
| 8995 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8996 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8997 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8998 ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8999 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
|  || 1981 JO || 3 mai 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-